KANT se može odnositi na:

 Imanuel Kant, filozof
 KANT (softver)